Список искусственных объектов, которые достигли поверхности Марса. В список включены космические аппараты, предназначенные для научных исследований на поверхности Марса. Это как неподвижные аппараты — автоматические марсианские станции (АМС), так и мобильные аппараты, передвигающиеся по поверхности, — марсоходы.

Мягкая посадка АМС и марсоходов осуществляется с помощью спускаемых аппаратов.

Общая масса всех искусственных объектов, которые сейчас находятся на планете, включая и совершившие «жёсткую» посадку (то есть разбившиеся), — более 15 тонн.

Список 

Масса спускаемого аппарата указана полностью, с учетом массы доставляемой на поверхность полезной нагрузки: автоматической марсианской станции или марсохода.

Галерея

Панорамы

Места посадок космических аппаратов на Марсе (неполный список)

См. также 
 Список минералогических объектов на Марсе
 Список искусственных объектов на Венере
 Список искусственных объектов на Луне

Ссылки 
 Beagle2
 Bernd Leitenbergers Web Site

Примечания 

Автоматические межпланетные станции
Списки:Космонавтика
Исследование Марса